Oberweiler peut faire référence à :
 Oberweiler, commune de l'arrondissement d'Eifel-Bitburg-Prüm, Rhénanie-Palatinat, Allemagne ;
 Oberweiler im Tal, commune de l'arrondissement de Kusel, Rhénanie-Palatinat, Allemagne ;
 Oberweiler-Tiefenbach, commune de l'arrondissement de Kusel, Rhénanie-Palatinat, Allemagne.